Защи́тник — тот, кто защищает, осуществляет защиту чего-либо (кого-либо) от кого-либо (чего-либо).

В юриспруденции
 Защитник в уголовном процессе — лицо, осуществляющее защиту интересов обвиняемого или подозреваемого в ходе предварительного расследования и/или судебного разбирательства. В общем случае защитник является профессиональным адвокатом; но лицо, не являющееся адвокатом, также может быть судом допущено к участию в защите наряду с профессиональным адвокатом, а по делам, рассматриваемым мировым судьёй, — и вместо адвоката.

В спорте
 Защитник — игрок в командных видах спорта, отвечающий на выполнении оборонительных действий:
 Разыгрывающий защитник — защитник в баскетболе, который отвечает за оборону подступов к своей корзине.
 Защитник — игрок футбольной команды, специализирующийся на выполнении оборонительных функций.
 Защитник — полевой игрок хоккейной команды (хоккей с мячом), специализирующийся на выполнении оборонительных функций.
 Защитник — игрок хоккейной команды (хоккей с шайбой), специализирующийся на выполнении оборонительных функций.
 Защитник — игрок в настольный теннис, предпочитающий не атаковать, а вести оборонительные действия.

В Буддизме
 Дхармапала — защитник Дхармы.

Телесериалы
 Защитник (телесериал, 2000) () — новозеландский сериал.
 Защитник (телесериал, 2001) () — американский сериал.

Фильмы
 «Защитник» — фильм 2004 года, режиссёр Дольф Лундгрен.
 «Защитник» — американский фильм 2012 года, режиссёр Боаз Якин, в главной роли Джейсон Стейтем.
 «Защитник» — американский фильм 2015 года, режиссёр Питер Ландесман, в главной роли Уилл Смит.

В литературе
 «Защитник» — научно-фантастический роман 1973 года американского писателя Ларри Нивена.
 «Защитник» — роман Кэролайн Джэнис Черри 2013 года из серии «Иностранец Вселенной».
 Защитник — супергерой из команды «Юные Титаны».
 Защитник — персонаж комиксов, который появился в Tales to Astonish.

В военном деле
 «Защитник» (Fullback) — перевод названия, кодификации НАТО, летательного аппарата (самолёта), российского (советского) многофункционального сверхзвукового истребитель-бомбардировщика Су-34 (изделие «Т-10В»).

См. также 

 Протектор
 Защита
 Защитник Windows
 Защитники
 Защитница
 Defender
 ЗащитнеГ

Примечания